Regierung Howard steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Howard I (1996–1998)
 Regierung Howard II (1998–2001)
 Regierung Howard III (2001–2004)
 Regierung Howard IV (2004–2007)